Лудяньское землетрясение — 3 августа 2014 года в 16 часов, 03 минуты в Китае, в провинции Юньнань, в уезде Лудянь городского округа Чжаотун, произошло землетрясение магнитудой 6,1, позже по уточненным данным магнитуда составила 6,5. Сообщалось о как минимум 617 человек, травмы получили как минимум 2400. По состоянию на 5 августа 2014 года 112 человек оставались пропавшими без вести.
Разрушено более 12 000 домов, повреждены не менее 30 000.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 29 км к юго-западу от посёлка Чжаотун  в 16:03 по местному времени (08:30 UTC).

Тектоническая ситуация 

Лудяньское землетрясение произошло 3 августа 2014 года в 16:30 по среднекитайскому времени (08:30 UTC). Исследования американской геологической службы определили, что эпицентр находился в 11 км к северо-западу от посёлка Вэньпин на глубине 10 км в сейсмоопасной провинции Юньнань в Юго-западном Китае, на расстоянии 18 км от Чжаотуна. В основном пострадала провинция Юньнань, землетрясение также ощущалось в Гуйчжоу и Сычуани.

Погибшие и раненые

Афтершоки 
Афтершок: по состоянию на 6:00 утра 21 августа более 9 раз (магнитуда свыше 3.0 по данным Китайского сейсмического бюро). Магнитуда наибольшего составила 4.2.

Ликвидация последствий 

Китайское правительство сразу же послало в эпицентр землетрясения специализированную бригаду из 30 человек, а также 2000 палаток, 3000 складных кровати, 3000 одеял и 3000 пальто для обеспечения жертв землетрясения. Большинство пострадавших было перемещено в безопасные районы.

Премьер Госсовета Ли Кэцян лично вылетел в эпицентр утром 4 августа, а также выслал специализированную группу для проведения спасательной операции.

Помощь 
По состоянию на 17:00 (UTC+8) 15 августа 2014 года провинция Юньнань получила 536 млн. юаней в качестве помощи и 50 млн. юаней в виде поставок необходимых товаров и продовольствия.

Государства и организации

Компании

Личные пожертвования

Примечания 

Китай
Стихийные бедствия в Китае 2014 года
События 3 августа
Август 2014 года
Землетрясения в Китае
Юньнань